Лесная Дача — посёлок в Барышском районе Ульяновской области. Входит в состав Земляничненского сельского поселения.

История 
В 1986 г. указом ПВС РСФСР посёлок мясокомбината переименован в Лесная Дача.

Население

Примечания 

Населённые пункты Барышского района